Вороненка — многозначный термин, топоним на территории России.

Реки 
 Вороненка (приток Вопца) — в Смоленской области.

 Табачная, устар. Вороненка (приток Уводи) — в Ивановской области.

Населённые пункты 
 Вороненка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.